ATX (alaplapszabvány)
 Austrian Traded Index
 A texasi Austin város légiforgalmi kódja
 AT-X, japán animecsatorna